kandelaar (voorwerp), een houder voor kaarsen
Kandelaar (Zuid-Holland), een buurtschap
kandelaartje is een plant uit de steenbreekfamilie

De Kandelaar (Amsterdam-Zuidoost), een verenigingsgebouw annex kerkgebouw in Amsterdam Zuid-Oost
De Kandelaar (Amsterdam Nieuw-West), een kerkgebouw in Amsterdam-Slotermeer
De Kandelaar (Terneuzen), een kerkgebouw in Terneuzen

Kandelaren (snoeitechniek), het terugsnoeien van zijtakken tot net voor de hoofdstam van een boom